

Musica 

 V.O.T. – Brano musicale di Claudio Baglioni contenuto nell'album Io sono qui

Sigle 
 Value of Time – valore del tempo 
 Voice Onset Time – tempo di attacco della sonorità

Codici 
 VOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Votuporanga (Brasile)
 vot – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua votica